Вижа́й — уральский топоним.

Реки 
Пермский край
 Вижай — река в Горнозаводском и Чусовском городских округах, приток Вильвы.
 Вижай — река в Чердынском городском округе, приток Берёзовой.

Свердловская область
 Вижай — река в Ивдельском городском округе, приток Лозьвы.

Населённые пункты 
Пермский край
 Вижай — деревня в Александровском муниципальном округе.
 Вижай — село в Горнозаводском городском округе.
 Вижай — посёлок в Чердынском городском округе.

Свердловская область
 Вижай — посёлок в Ивдельском городском округе.